Bushey bezeichnet
 Bushey (Hertfordshire), Ort im englischen Hertfordshire 
 Bushey (Neuseeland), Ort in Neuseeland